Sint-Catharinakapel (Bergen op Zoom), een kerkgebouw in Bergen op Zoom, Nederland
 Sint-Catharinakapel (Breda), een kapel in Breda, Nederland
 Sint-Catharinakapel (Helden), een kapel bij Helden en Egchel in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Sint-Catharinakapel (Gent), een kapel in het Huis van Alijn te Gent, België
 Sint-Catharinakapel (Lemiers), een kerkje in de Nederlandse gemeente Vaals
 Sint-Catharinakapel (Lillo), een kerkje in Lillo (Limburg) in de Belgische gemeente Houthalen-Helchteren
 Sint-Catharinakapel (Maastricht), een voormalige kerspelkapel in Maastricht, Nederland
 Sint-Catharinakapel (Sankt Vith), een kapel in de Belgische gemeente Sankt Vith
 Sint-Catharinakapel (Thorn), een kapel in de Nederlandse gemeente Maasgouw
 Sint-Catharinakapel (Wakken), een kapel in de Belgische gemeente Dentergem

Zie ook
 Sint-Catharinakerk (doorverwijspagina)

Catharina